Toponímia:
 Yamato (Kanagawa), ciutat de la prefectura de Kanagawa, al Japó
 Yamato-Kōriyama, ciutat i municipi de la prefectura de Nara, a la regió de Kansai, Japó
 Yamato-Takada, ciutat i municipi de la prefectura de Nara, a la regió de Kansai
 Higashi-Yamato, ciutat i municipi de Tòquio, a la regió de Kanto, Japó
 Província de Yamato, província del Japó a la regió del Kinai que es correspon amb l'actual prefectura de Nara, a la regió de Kansai, Honshū
 Miscel·lània:
 Període Yamato, etapa de la història del Japó, de forma que la cort imperial es trobava en l'actual prefectura de Nara
 Yamato-e, estil de pintura japonès nascut al final del període Heian (segles XII i XIII) 
 Yamato kotoba, paraules patrimonials del japonès, que els japonesos les associen amb l'essència de la seva nació
 Yamato-uta, gènere de la poesia japonesa clàssica i un dels principals gèneres de la literatura japonesa
 Cuirassat Yamato, vaixell de guerra de la Marina Imperial Japonesa durant la Segona Guerra Mundial
 Waki Yamato (Sapporo, 1948), mangaka japonesa